Kende Anna (1973) pszichológus, habilitált egyetemi docens
Kende Anna (1973) sportoló, lovastornász